Topping ist:

 die englische Bezeichnung für die Garnierung von Speisen und Getränken
 eine Alternative zum Kaffeeweißer, siehe Kaffeeweißer#Topping
 Topping from the bottom, ein Begriff aus dem Bereich des BDSM
 Topping (Ontario), ein Ort in Kanada

Träger des Familiennamens Topping sind:
 Bruce Topping (* 1968), nordirischer Badmintonspieler
 Chris Topping (* 1951), englischer Fußballspieler
 Dave Topping (* 1926), schottischer Fußballspieler
 Harry Topping (Fußballspieler, 1913) (1913–2001), englischer Fußballspieler und -trainer
 Harry Topping (Fußballspieler, 1915) (1915–2004), englischer Fußballspieler
 Henry Topping (1908–1977), englischer Fußballspieler
 James Topping (* 1974), irischer Rugby-Union-Spieler
 Jenno Topping, US-amerikanische Filmproduzentin
 Jenny Topping (* 1980), US-amerikanische Softballspielerin 
 Keith Topping (* 1963), britischer Drehbuchautor
 Lynne Topping (1949–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Topping (* 1965), nordirischer Badmintonspieler
 Peter Topping (* 1971), britischer Mathematiker
 Richard Topping (* 1967), britischer Standup Comedian und Schriftsteller
 Robert Topping (1886–1984), englischer Fußballspieler
 Seymour Topping (1921–2020), US-amerikanischer Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Topping Cone, Vulkankegel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Topper, Begriffsklärung
 Hilltopping oder Treetopping, Balz-Verhalten einiger Insekten